Sezon 1932/1933 klubu AS Roma.

Sezon 
Sezon 1932/1933 rozpoczął się źle dla Argentyńczyka Nicoli Italo Lombardo, który po kontuzji rozwiązał swój kontrakt z Romą. W derbach Rzymu Roma uległa 1:2 S.S. Lazio i po tym meczu trener Janos Baar został zastąpiony przez Węgra Lajosa Kovacsa. Rzymianie zakończyli rozgrywki ligowe na 5. pozycji.

Rozgrywki 
 Campionato Italiano: 5. pozycja

Skład i ustawienie zespołu

Zobacz też 
 AS Roma

AS Roma w poszczególnych sezonach